Russell Smith, Russ Smith 
 Russell Smith (1822–1866) – amerykański polityk stanowy z Nowego Jorku
 Russell Smith (1890–1966) – amerykański muzyk jazzowy, trębacz
 Russ Smith (1893–1958) – amerykański futbolista
 Russell Evans Smith (1908–1990) – amerykański sędzia federalny
 Russ Smith (1944–2001) – amerykański futbolista
 Russell Smith (ur. 1946) – australijski polityk stanowy z Nowej Południowej Walii
 Russell Smith (1949–2019) – amerykański piosenkarz country
 Russ Smith (ur. 1955) – amerykański wydawca gazet
 Russell Smith (ur. 1954) – amerykański producent filmowy
 Russell Smith (ur. 1963) – kanadyjski pisarz pochodzenia południowoafrykańskiego
 Russell Smith – brytyjski kajakarz aktywny w latach 80. i 90. XX wieku
 Russ Smith (ur. 1991) – amerykański koszykarz